Alex Pederzoli (1984) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Battista Pederzoli (1901-1984) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Ornello Pederzoli (1925-1945) – partigiano italiano